Разномойка — название населённых пунктов в России:

 Разномойка — хутор в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Разномойка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.